JUC est un sigle qui peut désigner :
 Jeu universel de caractères codés, un système de codage universel pour tous les systèmes d’écriture (cette norme est le fondement du standard Unicode) ;
 Jeunesse universitaire chrétienne, une organisation fondée par des démissionnaires de la Jeunesse étudiante chrétienne.